Sezóna 2004/2005 byla 30. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Frölunda HC. Poslední dva týmy základní části hrály Kvalserien (baráž o udržení) proti nejlepším celkům druhé ligy.

Základní část

Play off

Kvalserien (baráž) 

██ Nominovali se do příštího ročníku Elitserien

██ Hráli v dalším ročníku Hockeyallsvenskan

Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005
2004/2005
Sport ve Švédsku v roce 2004
Sport ve Švédsku v roce 2005